Andréi Semiónov puede referirse a:

 Andréi Semiónov (n. 1977), atleta ruso;
 Andréi Serguéyevich Semiónov (n. 1989), futbolista ruso.

Véase también 
 Andréi;
 Semiónov